Clarkdale (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Clarkdale (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Clarkdale (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Clarkdale (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Clarkdale (microprocessor), een microprocessor van Intel

Zie ook 
 Clarkedale, een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Clarksdale (doorverwijspagina)